Sugihara ist der Familienname folgender Personen:

 Aiko Sugihara (* 1999), japanische Turnerin
 Chiune Sugihara (1900–1986), japanischer Diplomat
 Sugihara Sōsuke (1913–1983), japanischer Archäologe
 Teruo Sugihara (1937–2011), japanischer Golfer
 Yuune Sugihara (* 1969),  japanischer Rockgitarrist und Violinist, bekannt als Sugizo

Sugihara bezeichnet außerdem:

 (25893) Sugihara, ein Asteroid des Hauptgürtels